Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Wit-Rusland. IJsland heeft geen ambassade in Wit-Rusland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Wit-Rusland
IJslandse